Europlug — универсальная компактная штепсельная вилка Тип C () по классификации CEE. Официальный стандарт назван так по причине способности вилки подходить к любой розетке по всей континентальной Европе. Вилка настолько хорошо совместима, что факт её появления в России остался почти незамеченным, а вилка не получила народного названия.

 Устоявшееся в России название штепсельной вилки Тип F () по классификации CEE, или «Schuko», «немецкая розетка» (вилка). Название неофициальное, оно закрепилось в разговорной речи в результате хорошо запомнившейся народу несовместимости с советскими розетками приборов, поставлявшихся из некоторых европейских стран.